Алекса́ндр Ива́нович Кра́вченко:
 Кравченко, Александр Иванович (1906—1987) — полковник, Герой Советского Союза (1943).
 Кравченко, Александр Иванович (род. 1949) — актёр, профессор Киевского национального университета культуры и искусств, Народный артист Украины.